Wspólnota Europejska
 Współczesna Ekonomia